Кра́мер () — прізвище німецького або нідерландського походження. Відомі носії:

Персоналії 
 Габрієль Крамер (1704—1752) — швейцарський математик
 Даніїл Борисович Крамер (1960) — радянський і російський джазовий піаніст, педагог, композитор, продюсер
 Девід Крамер — президент «Freedom House»
 Деттмар Крамер (1925 — 2015) — німецький футбольний тренер
 Джим Крамер (1955) — американський інвестиційний авторитет, телевізійний шоумен, письменник
 Едмонд Крамер (1906—1945) — швейцарський футболіст, півзахисник, срібний призер Олімпійських ігор 1924 року.
 Іво Крамер (1921—2009) — шведський балетмейстер (Балет у Швеції)
 Кевін Крамер (1961) — американський політик-республіканець
 Крістоф Крамер ({1991) — німецький футболіст, півзахисник
 Мартин Крамер (1954) — американо-ізраїльський вчений дослідник Близького Сходу
 Маріта Крамер — австрійська стрибунка з трампліна
 Піт Крамер (1881—1961) — нідерландський архітектор
 Свен Крамер (1986) — нідерландський ковзаняр, олімпійський чемпіон (2010)
 Семюел Крамер (1897—1990) — вчений-сходознавець, один з провідних шумерологів світу
 Стенлі Крамер (1913—2001) — кінорежисер і продюсер США

Топоными 
 Крамер — гора у хребті Савтуз в Скелястих горах (штат Айдахо, США)

Інше 
 5715 Крамер — астероїд головного поясу

Див. також 
 Крамер проти Крамера
 Папуга Крамера

Німецькі прізвища